Антинори () — фамилия. Носители:

 Антинори — знатный род из Флоренции с богатыми традициями виноделия.
 Антинори, Джованни (1734—1792) — итальянский архитектор.
 Антинори, Орацио (1811—1882) — итальянский зоолог.
 Антинори, Иньяцио (1885—1940) — итало-американский гангстер.